Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2000 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Lindsay Davenport und Corina Morariu. Das Finale bestritten Serena und Venus Williams gegen Julie Halard-Decugis und Ai Sugiyama, das die Williams Sisters in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2000